Brahma
 Brahma, a Trimúrti teremtő istene a hinduizmusban
 Brahma, a buddhizmusban egy természetfeletti lény (déva)
 Brahma-vihára, buddhista filozófiai fogalom
 Brahma Kumaris, Brahma Kumaris World Spiritual University, spirituális egyetem Indiában, Haidarábádban

Állatfaj
 Brahma marha, az ázsiai zebuágnak egyik fajtája
 Brahma, baromfifajta, tyúk

Hasonló nevek
 Brahmin vagy bráhmana - a hagyományos indiai kasztrendszer legfelsőbb osztálya
 Brahman - másképp világlélek vagy világszellem, a hinduizmusban a világegyetem létezésének oka